85-мм танковая пушка образца 1944 года (ЗИС-С-53)
 С-53 (1941) — советская подводная лодка типа С
 С-53 (1960) — советская подводная лодка проекта 633